Il doppio  del BNP Paribas Masters 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo e sono riusciti a difenderlo superando in finale Marcin Matkowski e Jürgen Melzer per 7–65, 5–7, [10–6].

Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (secondo turno)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (secondo turno, ritirati per infortunio di Dodig)

  Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinale)

Wildcard

  Jérémy Chardy /  Kenny de Schepper (primo turno)

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2014
BNP Paribas Masters 2014